Landtagswahlkreis Oberhausen steht für:

 Landtagswahlkreis Oberhausen I
 Landtagswahlkreis Oberhausen II – Wesel I